L'épreuve masculine de Sprint 10 km des Championnats du monde de biathlon 2017 s'est déroulé le .

Résultat 
Début de la course à 14 h 45.

Notes et références 

2017